Schelte John „Bobby” Bus (New York, 1956. december 18. –) amerikai csillagász, a Hawaii Egyetem Csillagászati Intézetének munkatársa és a NASA Infravörös teleszkóp létesítmény (IRTF) igazgatóhelyettese a Mauna Kea Obszervatóriumnál.

Élete 
1979-ben szerzett Baccalaureus diplomát a Kaliforniai Műszaki Egyetemen (Caltech). 1999-ben a Massachusettsi Műszaki Egyetemen kapott Ph.D. címet. Az MIT-en Richard Binzel professzorral közösen végzett, a 2002-ben közzétett, spektroszkópiai felmérésekkel tovább bővítette tudását az aszteroidaövről. Ez a projekt Small Main-Belt Asteroid Spectroscopic Survey, Fase II vagy SMASSII néven ismert és az aszteroidöv egy korábbi felmérésén alapszik. A látható hullámhosszú (435–925 nanométeres) spektrum adatokat 1993 augusztusa és 1999 márciusa között gyűjtötték össze. Tanulmányai idején Eugene Shoemaker felügyelete alatt dolgozott. 2017-től tölti be a NASA, IRTF létesítményének igazgatóhelyettesi tisztségét.

Díjak és kitüntetések 
A 3254 Bus aszteroidát, amelyet Edward Bowell 1982-ben fedezett fel, tiszteletére nevezték el.

Felfedezései 
1981-ben felfedezte a 87P/Bus Encke-típusú üstököst. 1975 óta több mint ezer aszteroidát fedezett fel, többek között a 2135 Aristaeus nevű Apollo-aszteroidát amely 2147. március 30-án, 13 Föld-Hold távolságra közelíti meg a Földet. Szintén felfedezett egy Amor típusú kisbolygót valamint több mint 40 Jupiter trójait. Ezek közül az első a 3240 Laocoon volt, amelyet Eleanor F. Helin-nel együtt fedezett fel. Ő fedezte fel az 5020 Asimov és 4923 Clarke aszteroidákat, amelyet a két híres sci-fi íróról neveztek el.

Jegyzetek

Fordítás 

Amerikai csillagászok
1956-ban született személyek
Élő személyek